Peschel:
 Axel Peschel
 Oskar Peschel
 Uwe Peschel